Biografies:
 Prenom:
 Ermengol (abat de Sant Cugat), abat del monestir de Sant Cugat entre 1131 i 1145
 Ermengol Coll de Valldemia, capellà escolapi de Moià
 Ermengol d'Asp, fou Mestre de l'Hospital des del 20 de juliol de 1187 al 1190
 Ermengol Passola i Badia, empresari i promotor cultural català
 Ermengol Amill i Moliner, militar català durant la Guerra de Successió Espanyola
 Ermengol Alsina i Munné, enquadernador i fotògraf aficionat català
 Ermengol Vinaixa i Gaig, dibuixant, fotògraf i pintor català
 Ermengol Gassiot Ballbé, arqueòleg, doctor en Prehistòria i professor a la UAB
 Ermengol, pseudònim de Francesc Armengol Tolsà i Badia, dibuixant d'humor i caricaturista 
 Ermengol I d'Urgell, comte d'Urgell (992 -1010)
 Ermengol II d'Urgell, comte d'Urgell (1010-38)
 Ermengol III d'Urgell, comte d'Urgell (1038 - 1066)
 Ermengol IV d'Urgell, comte d'Urgell (1066–1092)
 Ermengol V d'Urgell, comte d'Urgell (1092–1102)
 Ermengol VI d'Urgell, comte d'Urgell (1102-1154)
 Ermengol VII d'Urgell, comte d'Urgell (1154–1184)
 Ermengol VIII d'Urgell, comte d'Urgell (1184-1209)
 Ermengol IX d'Urgell, comte d'Urgell (1243) i vescomte d'Àger (1243)
 Ermengol X d'Urgell, comte d'Urgell (1268-1314) i vescomte d'Àger (1267-1268 i 1299-1314)
 Estefania Ermengol o Estefania Ermengol d'Urgell, noble i dama castellana, filla del comte d'Urgell Ermengol V
 Ermengol I d'Osona, infant de Barcelona i comte d'Osona (939-943)
 Ermengol I de Pallars, comte de Pallars (995-1010)
 Ermengol de Roergue, noble occità, comte de Roergue (919-937), de Carcí (919-937), de Nimes i Albi
 Sant Ermengol d'Urgell, bisbe d'Urgell entre el 1010 i 1035, és venerat com a sant
 Armengol Ondo Nguema, germà menor del president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang Nguema
 Cognom:
 Antoni Calvó-Armengol, doctor en economia, enginyer i diplomàtic andorrà
 Pere Armengol i Cornet, jurista català
 Sant Pere Ermengol, noble català, bandoler, frare mercedari i màrtir, venerat com a sant
 Miscel·lània:
 Espai Ermengol, centre d'informació turística de la ciutat de la Seu d'Urgell
 Hostal de l'Ermengol, mas al municipi dels Garidells, a la comarca de l'Alt Camp